A estrada municipal 518 (M518) é uma estrada que liga Grandais ( N 103 ) à Môsca, passando por Gostei e Nogueira.

Circuito:

Estradas municipais de Bragança (Portugal)